Ажуройсти — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ажуройсти — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Ажуройсти — деревня в Островецкий район Гродненской области.